Barão peut désigner :

Toponymes

Barão est une municipalité située dans l'État de Rio Grande do Sul
 Barão de Grajaú est une municipalité de l'État du Maranhão
 Barão de Cocais est une municipalité de l'État de 
 Barão de Monte Alto est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Barão de Melgaço est une municipalité de l'État de 
 Barão de Cotegipe est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Barão do Triunfo est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Barão de Antonina est une municipalité de l'São Paulo

Barão de São João, paroisse civile de la municipalité de Lagos, située dans le district de Faro ;
 Barão de São Miguel, paroisse civile de la municipalité de Vila do Bispo, située dans le district de Faro.

Homonymie de toponyme